Kunheim steht für:

 Kunheim, französische Gemeinde im Département Haut-Rhin

Kunheim ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel von Kunheim († 1507), Söldnerführer im Deutschordensstaat, Landrichter im brandenburgischen Teil

 Johann Dietrich von Kunheim (1684–1752), preußischer Etatsminister und Hofgerichtspräsident
 Johann Ernst von Kunheim (1730–1818), preußischer Generalleutnant und der letzte Chef des Infanterie-Regiments Nr. 1
 Margarete von Kunheim (1534–1570), Tochter Martin Luthers
 Samuel Hirsch Kunheim (1781–1848), Chemiker und Unternehmer, Vater von Hugo Kunheim